Slag bij Brouwershaven (1426) tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
 Slag bij Brouwershaven (1490) tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.